Pflügl ist der Familienname folgender Personen:
 Albert von Pflügl (1818–1886), österreichischer katholischer Geistlicher, Publizist und Politiker
 Christian Pflügl (* 1978), österreichischer Langstreckenläufer
 Egon Pflügl (1869–1960), österreichischer Diplomat und Politiker
 Jakob Pflügl (1855–1917), bayerischer Generalmajor
 Joseph von Pflügl (1788–1861), österreichischer Hauptmann beim Ausbau der Festung Mainz

Siehe auch:
 Flügel